Villads Villadsen kan henvise til flere personer:

 Villads Villadsen (forfatter) (født 1916) – grønlandsk forfatter og kateket
 Villads Villadsen (diplomat) (født 1926) – dansk diplomat
 Villads Villadsen (kunsthistoriker) (født 1945) – dansk kunsthistoriker og museumsdirektør